Деле́  () — французская фамилия. Известные носители:

 Деле, Джонатан (1946—2017) — нигерийский боксёр.
 Деле, Жан (1907—1987) — французский психиатр и невролог, писатель, член Французской академии.
 Деле, Клод (род. 1934) — французский писатель.
 Деле, Флоранс (род. 1941) — французская актриса, писательница и сценаристка. Пожизненный член Французской академии.